Gustavo Julio Alfaro (Rafaela, 1962. augusztus 14. –) argentin labdarúgó és labdarúgóedző, jelenleg Ecuador szövetségi kapitánya.

Alfaro labdarúgó pályafutása nagyon rövid volt, 1989-ben az Atlético de Rafaela csapatkapitányaként feljutott az első osztályba, majd három évvel később, 30 évesen visszavonult, hogy edzői karrierjére koncentrálhasson. Legelső első osztályú bajnoki címét az Arsenal de Sarandí menedzsereként nyerte, 2012-ben.

Statisztikák 
2022. június 11-én frissítve

Díjak és elismerések 

 Olimpo

 Primera B Nacional (1): 2001 Apertura

 Quilmes

 Primera B Nacional (1): 2003

 Arsenal

 Copa Sudamericana (1): 2007
 Argentine Primera División (1): 2012 Clausura
 Copa Argentina (1): 2012–2013

 Boca Juniors

 Supercopa Argentina: 2018
 Superliga Argentina: 2019–2020

Jegyzetek 

1962-ben született személyek
Élő személyek
Argentin labdarúgók
Argentin labdarúgóedzők